Mjögasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mjögasjön (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun, 
Mjögasjön (Kinna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (28,6 ha)
Mjögasjön (Mjöbäcks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,

Se även
Mjöasjön
Mjögsjön
Mjösjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn